Amerikai Egyesült Államok
 Plainview (Arkansas)
 Plainview (Dél-Dakota)
 Plainview (Georgia)
 Plainview (Illinois)
 Plainview (Kalifornia)
 Plainview (Lewisville)
 Plainview (Minnesota)
 Plainview (Nebraska)
 Plainview (New York)
 Plainview (Deschutes megye, Oregon)
 Plainview (Multnomah megye, Oregon)
 Plainview (Tennessee)
 Plainview (Hale megye, Texas)
 Plainview (Wharton megye, Texas)